Az Allsvenskan 1990-es szezonja volt a bajnokság hatvanhatodik szezonja. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az IFK Göteborg lett. Ez volt a klub kilencedik bajnoki címe. Az alapszakasz után egy rájátszás következett, melyben az első 4 csapat vett részt. A szezon mindkét részét a Göteborg nyerte.

Végeredmény

Források

 
 

Allsvenskan szezonok
Sved